Санне — многозначное имя собственное, распространено в виде фамилий и топонимов:

 Санне — коммуна, кантон Тревьер региона Нижняя Нормандия Франции.
 Санне — коммуна, губерния Вестфолл Норвегии.
 Санне — коммуна, губерния Мёре-ог-Ромсдал Норвегии.

Персоналии 
 Санне, Бубакарр (род. 1994) — гамбийский футболист.
 Санне, Мухаммед (род. 2000) — гамбийский футболист.
 Санне, Сувайбу (род. 1990) — гамбийский легкоатлет-спринтер.
 Санне, Тони (род. 1971) — американский футболист.